Birdsville ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Birdsville (Queensland)

in den Vereinigten Staaten:
 Birdsville (Georgia), im Jenkins County
 Birdsville (Kentucky), im Livingston County
 Birdsville (Maryland), im Anne Arundel County
 Birdsville (Tennessee), im Cocke County – nicht mehr existent

im NRHP gelistete Objekte:
 Birdsville Plantation, in Millen, Georgia, ID-Nr. 71000280

Siehe auch:
 Birdsville Track
 Birdville